Eustraci, prevere de l'església grega de Constantinoble 
 Eustraci de Nicea, comentarista d'Aristòtil i patriarca de Nicea
 Eustraci de Sebaste, sant màrtir de Sebaste, al segle IV